Yimin bezeichnet:

 Yimin (Yanbian) (益民乡), Gemeinde im Kreis Yanbian in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yimin (Autonomes Banner der Ewenken) (伊敏苏木), Sum im Autonomen Banner der Ewenken in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Yimin (Luyang) (益民街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Luyang von Hefei in der chinesischen Provinz Anhui
 Yimin (Xinqiu) (益民街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xinqiu von Fuxin in der chinesischen Provinz Liaoning
 Yimin Machinery Works, ehemaliger chinesischer Automobilhersteller